2 км (2-й кіломе́тр; Дру́гий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи 
 2 км — роз'їзд Донецької залізниці на лінії Ясинувата — Костянтинівка.
 2 км — роз'їзд Донецької залізниці на лінії Донецьк — Очеретине.
 2 км — залізнична платформа Придніпровської залізниці на лінії Каховське Море — Енергодар.

Див. також 
 2
 2 (число)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (2)